Irena Eichler-Wieczorkowska – dziennikarka Programu II Polskiego Radia, laureatka Złotego Mikrofonu, żona Aleksandra Wieczorkowskiego
 Irena Eichlerówna – polska aktorka dramatyczna